Туре́ () — західноафриканське прізвище.

Відомі носії:
 Абдулай Туре (1994) — французький футболіст гвінейського походження
 Альмамі Туре (1996) — малійський футболіст
 Амаду Тумані Туре (1948) — президент Малі
 Ассіміу Туре (1988) — німецький і тоголезький футболіст
 Блаті Туре (1994) — буркінійський футболіст
 Демба Туре (1984) — сенегальський футболіст
 Зарго Туре (1989) — сенегальський футболіст
 Ібраїма Туре (1985) — сенегальський футболіст
 Ібрагім Туре (1985) — івуарійський футболіст, брат Коло та Яя
 Коло Туре (1981) — івуарійський футболіст, брат Ібрагіма та Яя
 Ларсен Туре (1984) — гвінейський футболіст
 Яя Туре (1983) — івуарійський футболіст, брат Ібрагіма та Коло

Прізвища